BNA é uma abreviatura e pode referir-se a:

 Banco Nacional de Angola, banco central de Angola;
 Banco da Nação Argentina, banco argentino;
 Bureau of National Affairs, companhia estadunidense que serve informações legais e regulatórias;
 BNA Records, gravadora country estadunidense que pertence a Sony Music Entertainment

Desambiguação
Desambiguações de siglas